El término Patagonia puede referirse en:

Geografía a:
 Patagonia, región geográfica de América del Sur, y en particular:
 Patagonia Argentina, región geográfica en territorio argentino;
 Región de la Patagonia, denominación política de la región geográfica argentina; 
 Patagonia Chilena, región geográfica en territorio chileno;
 Límites de la Patagonia, límites de la región patagónica en Sudamérica;
 Patagonia, pueblo ubicado en el condado de Santa Cruz en el estado estadounidense de Arizona en los Estados Unidos;
 Patagonia, un antiguo terrano o microcontinente.

Historia a:
 Historia de la Patagonia, historia de la región geográfica de Sudamérica;
 Patagonia Rebelde o la Patagonia Trágica, evento protagonizado por habitantes de la provincia de Santa Cruz en la Patagonia argentina en el año 1922;
 Gobernación de la Patagonia, territorio administrado por el gobierno federal argentino que existió por espacio de seis años sobre la Patagonia Oriental y parte de la región pampeana de Argentina;
 Proyecto Patagonia, proyecto de traslado de la capital argentina a Viedma - Carmen de Patagones;
 Reino de la Araucanía y la Patagonia, fallido intento de Estado independiente en la región patagónica de Argentina y Chile.

Ropa a:
 Patagonia, una compañía estadounidense de ropa para el aire libre comercializada como sostenible.
Biología a:
 Patagonia, un género de marsupiales extintos;

Cine a:
 Patagonia, película dirigida en 1922 por Arnold Etchebehere.
 La Patagonia rebelde, película basada en los hechos de 1922;
 Patagonia, película galesa-argentina sobre la colonia galesa en Chubut.

Literatura a:
 En la Patagonia, libro del escritor inglés Bruce Chatwin escrito en 1977.

Música a:
 Patagonia revelde, banda de Rock de la ciudad de Rosario, Argentina, formada en el año 2001;
 Rubén Patagonia, músico folclórico argentino.
 Patagonia (ópera), ópera de Sebastián Errázuriz, estrenada el 2022.

Fuerzas armadas a:
 ARA Patagonia (B-1), barco de la Armada Argentina;

Educación a:
 Universidad Nacional de la Patagonia Austral, universidad pública argentina con sede central en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz;
 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, una universidad pública argentina con sede central en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut'''.